Сеша́н () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Нанси. Население кантона на 2011 год составляло 16 807 человек.				
						
Код INSEE кантона 5443. Всего в кантон Сешан входят 9 коммун, из них главной коммуной является Сешан.

Коммуны кантона

См. также 						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мёрт и Мозель